Serie B 1953-1954 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1953-1954 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie B 1953-1954 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano